Hladov steht für: 
 Hladov (Petrovice), eine Wüstung auf dem Gebiet von Petrovice, Okres Ústí nad Labem in Tschechien
 Hladov (Okres Jihlava), eine Gemeinde im Okres Jihlava in Tschechien